Kerval est un nom propre qui peut faire référence :
 à Serge Kerval, chanteur français né en 1939 et mort en 1998 ;
 au plateau du Kerval, plateau de l'île de La Réunion.

Homonymie